

Villes 
 La Salamandre , ville balnéaire touristique en Algérie.

Romans 
 La Salamandre, un roman d'Eugène Sue paru en 1845 ;
 La Salamandre, un roman de Jean-Christophe Rufin paru en 2005.

Films  
 La Salamandre, un film d'Alain Tanner sorti en 1971 ;
 La Salamandre, un film de Peter Zinner et Franco Nero, sorti en 1981 ;
 La Salamandre, un film d'Alex Carvalho sorti en 2021 ;
 La Salamandre d'or, un film franco-italien réalisé par Maurice Régamey sorti en 1962.

Revues 
 La Salamandre, une revue sur la nature fondée en 1983, avec également :
 La Petite Salamandre, pour les enfants de 4 à 7 ans ;
 La Salamandre Junior, pour les jeunes de 8 à 12 ans.

Tableaux 
 La Salamandre, un tableau de Félix Vallotton.

Voir aussi  
 
 Prix de la Salamandre, nom d'une course hippique à l'hippodrome de Longchamp ;
 Square de la Salamandre, square du  de Pairs.

Homonymie de titre